JWF steht für:

 J. W. F. Fibreglass Industries
 Japan Wrestling Federation

Abkürzung